Die 68. Nationalen Deutschen Einzelmeisterschaften fanden vom 3. bis 5. März 2000 in Magdeburg in der Bördelandhalle statt.

Lediglich im Mixed konnten Torben Wosik/Elke Schall ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Alle anderen Disziplinen sahen neue Titelträger: Zoltan Fejer-Konnerth im Herreneinzel, Qianhong Gotsch im Dameneinzel, Peter Franz/Torben Wosik im Herrendoppel und Elke Schall/Nicole Struse im Damendoppel. Die Einzel wurden in drei Gewinnsätzen gespielt, in den Doppelwettbewerben reichten zwei Gewinnsätze. Mehr als 6.000 Zuschauer verfolgten die Spiele.

Peter Franz stand zum vierten Mal im Einzel-Endspiel, in allen diesen Endspielen musste er sich geschlagen geben. Jie Schöpp fehlte verletzungsbedingt.

Herreneinzel 

Ergebnisse in den Vorrunden
 Markus Teichert – Torben Wosik 3:2
 Thomas Keinath – Thomas Brosig 3:0
 Thomas Brosig – Detlev Stickel 3:x
 Thomas Brosig – Christian Schanne 3:x

Dameneinzel 

Ergebnisse in den Vorrunden
 Sandra Stroezel – Alexandra Scheld 3:x

Herrendoppel 

Ergebnisse in den Vorrunden
 Thomas Brosig/Marc Seidler – NN1/NN2 3:x  (1. Runde)

Damendoppel

Mixed 

Ergebnisse in den Vorrunden
 Lars Hielscher/Judith Hanselka – Richard Prause/Tanja Hain-Hofmann 2:x

Weitere Teilnehmer 

 Nico Christ (Sontheim)
 Nadine Delle (Otterswang)
 Andreas Fejer-Konnerth (Weitmar-Munscheidt)
 Benjamin Gerold (Frickenhausen)
 Dominik Halcour (Uerdingen)
 Daniel Horlacher (Neckarsulm)
 Tina Kopiske (Attendorn)
 Ellen Krämer (Soest)
 Christina Regelski (Spich)
 Thomas Roßkopf (Bergneustadt)
 Jörg Schlichter (Sontheim)
 Susanne Sindermann (Soest)
 Alexandra Urban (Betzingen)
 Barbara Völkerding (Rheydt)

Einzelnachweise

Literatur 
 Ausführliche Berichte in der Zeitschrift DTS, Heft 2000/3, Seite 22–26 + DTS 2000/4 Innenteil Seite 1–2

2000
Tischtennisveranstaltung 2000
Sportveranstaltung in Magdeburg